— железнодорожная станция на линиях Одавара и Тама, расположенная в городе Кавасаки префектуры Канагава. Станция расположена в 21,5 километра от конечной станции линии Одавара - , и в свою очередь является конечной для линии Тама. Планируется что станция станет конечной для линий Kawasaki Municipal Subway и Yokohama Municipal Subway. Станция была открыта 1-го июня 1974-го года. Большой автобусный терминал был сооружен около станции в 1986-и году.

Планировка станции
6 путей и 3 платформы островного типа.

Близлежащие станции

Примечания
 Харрис, Кен и Кларк, Джеки. Jane's World Railways 2008-2009. Jane's Information Group (2008). ISBN 0-7106-2861-7

Ссылки
— Информация по станции